Die Egyptian Premier League 1948/49 war die erste Saison der Egyptian Premier League, der höchsten ägyptischen Meisterschaft im Fußball. Die Saison begann am 22. Oktober 1948, Spielergebnisse sind nicht alle bekannt. Meister wurde al Ahly SC aus der Hauptstadt Kairo.

Teilnehmende Mannschaften 

Folgende elf Mannschaften nahmen in der Saison 1948/49 an der Egyptian Premier League teil. Vier Mannschaften kamen aus Alexandria, je zwei aus Gizeh und Kairo sowie je eine aus Ismailia, Port Fuad und Port Said.

Modus 

Alle 11 Mannschaften spielen je zweimal gegeneinander.

Tabelle

Sonstiges 

 Mohamed Amin schoss das erste Tor der Egyptian Premier League für Farouq Club. In diesem Spiel gewann Farouq Club mit 5:1 gegen al-Masry, Suad Rustom erzielte einen Hattrick.
 Die Spielergebnisse der Meistermannschaft aus Kairo (al Ahly SC) sind bekannt. So gewann al Ahly SC acht Spiele zu Null und verlor ein Mal, ohne ein Tor zu erzielen. Der höchste Sieg von al Ahly SC war das 7:0 gegen Al-Sekka Al-Hadid, das Spiel war damit neben dem 5:2-Erfolg El-Olympi das torreichste Spiel der Meistermannschaft. al Ahly SC verlor nur ein Heimspiel gegen al-Ittihad Al-Sakndary.

Einzelnachweise 

Egyptian-Premier-League-Saison
Fußballsaison 1948/49